Alarm kan syfta på:

Larm – en konstruktion som varnar.
Alarm (TV-program) – ett sommarlovsprogram i Sveriges Television, som direktsändes från Växjö och Ystad i SVT2 1998
Alarm (sång) – en sång av Niklas Strömstedt.
ALARM (Air Launched Anti Radiation Missile) – en brittisk anti-radarrobot.

Se även 
SOS Alarm